Velika nagrada Velike Britanije 1980 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 13. julija 1980.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 76
| 1:34:49,228
| 3
| 9
|-
! 2
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 76
| + 11,007 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 76
| + 13,285 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 75
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 75
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 8
|  Alain Prost
| McLaren-Ford
| 75
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 74
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! 8
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 74
| Motor
| 12
| 
|-
! 9
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 73
| +3 krogi
| 21
| 
|-
! 10
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 73
| +3 krogi
| 23
| 
|-
! 11
| 50
|  Rupert Keegan
| Williams-Ford
| 73
| +3 krogi
| 18
| 
|-
! 12
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 72
| +4 krogi
| 22
| 
|-
! 13
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 69
| +7 krogov
| 24
| 
|-
! NC
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 67
| +9 krogov
| 16
| 
|-
! Ods
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 63
| Pnevmatika
| 1
| 
|-
! Ods
| 9
|  Marc Surer
| ATS-Ford
| 59
| Motor
| 15
| 
|-
! Ods
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 57
| Menjalnik
| 9
| 
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 42
| Zavrten
| 6
| 
|-
! Ods
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 35
| Motor
| 19
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 30
| Pnevmatika
| 2
| 
|-
! Ods
| 22
|  Patrick Depailler
| Alfa Romeo
| 27
| Motor
| 8
| 
|-
! Ods
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 17
| Vzmetenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 16
| Vzmetenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 4
| Motor
| 13
| 
|-
! DNQ
| 14
|  Jan Lammers
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 43
|  Desiré Wilson
| Williams-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Didier Pironi (1-18),  Jacques Laffite (19-30), Alan Jones (31-76)

Formula 1 sezona 1980
1980